Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+2F000 à U+2FFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Caractères U+2F000 à U+2F7FF (réservés)

Supplément aux idéogrammes de compatibilité CJC

Caractères U+2FA20 à U+2FFEF (réservés)

Spécial (fin de plan 2)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

02F